La Boissière kan syfta på:

Platser i  Frankrike 
 La Boissière, Calvados
 La Boissière, Eure
 La Boissière, Hérault
 La Boissière, Jura
 La Boissière, Mayenne
 La Boissière-d'Ans, Dordogne
 La Boissière-de-Montaigu, Vendée
 La Boissière-des-Landes, Vendée
 La Boissière-du-Doré, Loire-Atlantique
 La Boissière-École, Yvelines
 La Boissière-en-Gâtine, Deux-Sèvres
 La Boissière-sur-Èvre, Maine-et-Loire